Girault se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alec Arsène Girault
 Alexandre Arsène Girault